Just Because I'm a Woman () — второй студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 4 мая 1968 года на лейбле RCA Records.

Об альбоме

Список композиций

Над альбомом работали

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон